Твајлајт може бити:

 Твајлајт (Западна Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Твајлајт (Пенсилванија), град у америчкој савезној држави Пенсилванија